Christopher Clark (historicus) (*1960), Australisch historicus
 Chris Clark (voetballer) (*1980), Schots voetballer
 Christopher Clark (zwemmer) (*1995), Frans Polynesisch zwemmer
 Christopher Clark (voetballer, Puerto Rico) (*1997), Puerto Ricaans voetballer

zie ook:
 Chris Clark (doorverwijspagina)